Дэниел (Дэнни, Дэн) Джейкобс ():
  (род. 1942) — американский трубач.
 Джейкобс, Дэнни (род. 1968) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец, комик.
 Джейкобс, Дэниел (род. 1987) — американский боксёр. См. также 
  (род. 1956) — американский композитор, гитарист, сочинитель песен.